Das Herreneinzel der US Open 2004 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger war Andy Roddick. Das Finale bestritten Roger Federer und Lleyton Hewitt, welches Federer in drei Sätzen gewann. Dies war sein erster Triumph bei den US Open und sein vierter Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
2004